

Films 
 Ride or Die (2003), een film uit 2003
 Ride or Die (2021), een film uit 2021

Muziek 
 Ride or Die (Devon Allman), een album van Devon Allman uit 2016
 Ride or die (Josylvio), een lied van Josylvio uit 2017
 Ride or Die (The Knocks), een lied van The Knocks in samenwerking met Foster The People uit 2018
 Ride or die (Djaga Djaga), een lied van Djaga Djaga uit 2018
 Ride or Die (VickeeLo & Megan Thee Stallion), een lied van VickeeLo en Megan Thee Stallion uit 2018
 Ride or Die (Amber Rae), een album van Amber Rae uit 2020

Overig 
 187 Ride or Die, een computerspel van Ubisoft